Футбол является самым популярным и развивающимся видом спорта в Белоруссии. В стране существует профессиональных 3 дивизиона, ежегодно проводится кубок страны по футболу, а также внутренние чемпионаты. Первый из них состоялся в 1911 году.

Своё массовое развитие белорусский футбол получил в 1913 году, когда 24 октября «по высочайшему разрешению губернатора» было открыто отделение общества «Санитас». Стали организовываться футбольные секции на заводах и фабриках Восточной Белоруссии: в Минске, Витебске, Могилеве, Гомеле, Борисове и других городах. В Западной Белоруссии футбольные команды стали появятся в середине 20-х годах. Минское «Динамо» является самой старой командой страны.

Белорусская федерация футбола является членом ФИФА с 1992 года.

Список клубов 

Ниже приведена таблица белорусских футбольных клубов.

Любительские команды

Ссылки 

 Белорусские футбольные клубы (2008 2007 2006 2005 2004 2003)
 История белорусского футбола

Примечания 

Белоруссия

Фут
Фут